2 miejscowości w Polsce:
 Dobino – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Dobino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz